Osoby o tym nazwisku:
 Chris Burden – amerykański artysta

Miejscowości o tej nazwie:
 Burden – wieś w północnym Luksemburgu
 Burden – miasto położone w stanie Kansas